

Onomastica
 Nicolò – variante del nome proprio di persona Nicola

Persone
 Nicolò – vescovo italiano
 Nicolò – scultore italiano
 Erio Nicolò – fumettista italiano
 Luigi Nicolò – partigiano italiano
 Rosario Nicolò – giurista e avvocato italiano civilista